Carlo Brighi – violinista e compositore italiano
Christian Brighi – arbitro di calcio italiano
Matteo Brighi – calciatore italiano